Патті Фендік була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул титул, перемігши у фіналі Белінду Кордвелл з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Патті Фендік (переможниця)
  Гретхен Магерс (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Гелл Сіоффі (2-ге коло)
  Сандра Вассерман (2-ге коло)
  Белінда Кордвелл (фінал)
  Джо Дьюрі (півфінал)
  Беверлі Бовіс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Nutri-Metics Open Draw 

1989
Тур WTA 1989